

Astronomia 
 17460 Mang – asteroide della fascia principale

Etnie 
 Mang – gruppo etnico che vive soprattutto nel Vietnam, riconosciuti dal governo vietnamita come uno dei 54 gruppi etnici del paese

Persone 
 Anton Mang (1949) – pilota motociclistico tedesco
 Ioan Mang (1958) – politico e professore universitario rumeno
 Minh Mạng (1791-1841) – imperatore vietnamita
 Rudolf Mang (1950-2018) – sollevatore tedesco
 Véronique Mang (1984) – ex velocista francese di origine camerunese
 William Mang (1954) – attore austriaco